Folks – gruppo musicale giapponese
 Guai in famiglia (Folks!) – film del 1992 diretto da Ted Kotcheff
 Liesl Folks – ingegnere australiana naturalizzata statunitense

Pagine correlate 
 Folk (disambigua)